Pontal do Sul pode ser:

Praia 
 Pontal do Sul - Praia do município de Conceição da Barra, estado do Espírito Santo
 Pontal do Sul - Praia do município de Pontal do Paraná, estado do Paraná

Desambiguação